Con el nombre de Batalla de Yorktown se conoce a:
 La Batalla de Yorktown (1781) perteneciente a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América.
 La Batalla de Yorktown (1862) perteneciente a la Guerra Civil Estadounidense.